U sezoni 1974./75. primijenjen je novi sustav natjecanja. Međuopćinska liga Split - Makarska bila je po jakosti u 5. rangu natjecanja. 
Ligu je osvojio Slaven iz Trogira.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - prekinuta utakmica

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1974./75.
 Dalmatinska liga 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 77-78) 
 Gizdić Jurica: 80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002,  (str. 113-115)
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 65-67) 
 Gizdić Jurica: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007.,  (str. 112-114) 
 Gizdić Jurica: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002.,  (str. 49-51) 
 Gizdić Jurica: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 64-66) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 62-64) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 103-104) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str 46-49
 
 

1974-75
1974-75
MOL Split